Kowel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kowel, administrativ by, Jawa Timur,

Ukraina 

 Kovel, rajonhuvudort, Volyn oblast, 

Robotskapade Indonesienförgreningar